Il singolare del torneo di tennis Sopot Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Michal Chmela che ha battuto in finale Thomas Larsen 6-2, 7-6.

Teste di serie 

 Márcio Carlsson (quarti di finale)
 Tomáš Zíb (quarti di finale)
 Agustín Calleri (primo turno)
 Gastón Etlis (quarti di finale)

 Oleg Ogorodov (primo turno)
 Milen Velev (primo turno)
 Nenad Zimonjić (secondo turno)
 Tapio Nurminen (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sopot Challenger 1998